Osoby o tym nazwisku:
 Craig Wasson – amerykański aktor, kompozytor i scenarzysta
 Dave Wasson – amerykański producent telewizyjny, reżyser, scenarzysta i animator
 Erin Wasson – amerykańska modelka, stylistka i projektantka mody
 Robert Gordon Wasson – amerykański bankier i naukowiec amator,
 Thomas C. Wasson – amerykański polityk i dyplomata 

Inne:
 (4783) Wasson – planetoida z grupy pasa głównego asteroid